Любытино — название населённых пунктов в России:

 Любытино — посёлок городского типа, административный центр Любытинского района Новгородской области.
 Любытино — до 1931 г. название деревни Артём в Любытинском районе Новгородской области.